

Aziende 
 Ibanez – marchio dell'azienda giapponese Hoshino Gakki Co.LTD.

Geografia 
 Casas-Ibáñez – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia

Persone 
 Daniel Ibáñez – calciatore argentino
 Gabe Ibáñez – regista e supervisore agli effetti visivi spagnolo
 Osmar Ibáñez – calciatore spagnolo
 Paco Ibáñez – chitarrista, cantante e compositore spagnolo
 Robert Ibáñez – calciatore spagnolo
 Roger Ibañez – calciatore brasiliano di origini uruguaiane
 Salvador Ibáñez – liutaio spagnolo
 Vicente Blasco Ibáñez – scrittore, sceneggiatore e regista spagnolo

Pagine correlate 
César Ibáñez